Esistono più comuni francesi con questo nome

Bonnières – Oise
Bonnières – Passo di Calais